MacLachlan ou Mac Lachlan sont des patronymes pouvant désigner:
  (né en 1959), compositeur et scénariste américain ;
  (1775-1822), poète écossais ;
  (1919-1943), pilote de chasse britannique ;
 Janet MacLachlan (1933-2010), actrice américaine ;
 Kyle MacLachlan (né en 1959), acteur américain ;
 , professeur irlandais de psychologie ;
 Patricia MacLachlan (1938-2022), auteure américaine de littérature jeunesse ;
 Robert Mac Lachlan (1837-1904), entomologiste britannique ;
  (né en 1957), pianiste canadienne.

Voir aussi